El conde Otón de Westarp (Otón Francisco Víctor de Westarp, Potsdam, 19 de septiembre de 1825-Gumbinnen, 28 de febrero de 1879) fue un abogado del Reino de Prusia, jefe de la línea menor de los condes de Westarp, una rama morganática de la casa de Ascania. Fue miembro de segunda cámara del parlamento de Prusia (en alemán Preußisches Abgeordnetenhaus) como miembro del Partido Conservador.

Biografía 
Fue el segundo hijo del conde Adolf von Westarp (1796-1850) y de su esposa la baronesa Paulina von Müffling (1803-1886), por parte de su padre era nieto del príncipe Federico Francisco de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, y por parte de su madre del barón Karl von Müffling, mariscal de campo prusiano veterano de las Guerras napoleónicas.

Estudió derecho administrativo en la Universidad de Heidelberg, desde 1845 fue miembro activo de la fraternidad Saxo-Borussia Heidelberg, ingresó al ejército prusiano donde alcanzó el grado de teniente del II regimiento de Brandeburgo. Desde 1853 fue asesor judicial en Soldin y Cottbus, en 1859 llegó al tribunal de distrito de Königsberg y en 1863 y a Cottbus. Trabajó desde 1863 hasta 1868 como alguacil en el distrito de Dramburg , provincia de Pomerania, desde 1868 fue alguacil del distrito de Hildesheim y en 1875 fue nombrado presidente de Gumbinnen en 1875, se retiró en 1878 y murió en esa misma ciudad el 28 de febrero de 1879 a los 53 años.

Matrimonio y descendencia 
Se casó el 27 de noviembre de 1853 en Hamm, Westfalia, con Bertha Johanna Augusta Hassel (1831-1895), hermana de Friedrich von Hassel, hija de Wilhelm Hassel y su esposa Marianne von Rappard, el matrimonio tuvo cinco hijos varones:

 Viktor  (1854-1884).
 Adolf (1856-1904), se casó con Anna Jacques (1856-1945), hija de Theodor Jaques y Emma Hertz, con descendencia hasta nuestros días.
 Ludwig (1863-1901).
 Otto (1866-1895).
 Wolf (1868-1923) se casó con Clara Degenkolbe (1879-1963), con descendencia hasta nuestros días.

Ancestros

Referencias 

Condes de Alemania